Cornette – modello francese del grado militare Cornetta

Persone 
 Deimantė Cornette – giocatrice di scacchi lituana
 Jim Cornette – sceneggiatore, promoter, manager di wrestling e produttore di wrestling statunitense
 Marcelle Lentz-Cornette – politica lussemburghese
 Matthieu Cornette – giocatore di scacchi francese
 Quentin Cornette – calciatore francese